Грак або гайворон, діалект. грайворон — птах середнього розміру з роду круків з родини воронових ()
 Генеральний регіонально анотований корпус української мови (ГРАК)